Miejscowości w USA:
 Roberts – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Jefferson
 Roberts – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Roberts – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Carbon
 Roberts – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 Roberts (ang. Roberts Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Roberts (ang. Roberts Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Roberts (ang. Roberts Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Roberts (ang. Roberts County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Roberts (ang. Roberts County) – w stanie Teksas

Inne
 Roberts Radio – brytyjskie przedsiębiorstwo elektroniczne